Velika nagrada Monaka (Formula 1 Grand Prix de Monaco 2018) je bila šesta utrka prvenstva Formule 1 2018. Trkači vikend vožen je od 24. svibnja do 27. svibnja na stazi Monaco u Monaku, a pobijedio je Daniel Ricciardo u Red Bullu.

Sudionici utrke

Izvještaj

Treninzi
Na prvom slobodnom treningu u četvrtak, Daniel Ricciardo je ostvario najbrže vrijeme. Do drugog mjesta stigao je njegov momčadski kolega Max Verstappen, dok je treći bio Lewis Hamilton. Vozači su od samog početka koristili hypersoft gume, osim Mercedesovog dvojca koji je vozio je na ultrasoftu i Fernanda Alonsa koji je na početku koristio supersoft. Prva žuta zastava stigla je nakon 15 minuta, zbog incidenta Sergeja Sirotkina, čija je zadnja desna guma bila je uništena. Naime, Williamsov vozač je dotaknuo zid na startno-ciljnoj ravnini nakon izlaska iz posljednjeg zavoja, no veće štete na bolidu nije bilo. Romain Grosjean je dodirnuo zaštitnu ogradu kroz Tabac, ali bez većih posljedica. Probleme s bolidom imao je i Kevin Magnussen, koji je odradio tek nekoliko krugova.

Uoči drugog treninga, suci su provjeravali incident koji je na prvom treningu izazvao Verstappen, no odlučili su da neće poduzimati ništa u vezi s tim. Prvi je na stazu izašao Magnussen, koji je zbog tehničkih problema propustio veći dio prvog treninga. Charles Leclerc je bio prvi vozač koji je postavio vrijeme 1:15.795. Nakon dvadeset minuta treninga svi su osim Ricciarda odvozili mjereni krug, a pet minuta nakon toga bila je izvješena crvena zastava zbog potrebnih popravaka na stazi između 4. i 5. zavoja, jer je jedan od poklopaca na kanalizacijskim otvorima popustio, te je bilo potrebno dodatno pričvršćivanje. Nakon što je trening nastavljen, Verstappen je zamalo ostao bez prednjeg krila, zbog laganog kontakta njegovog prednjeg krila sa zadnjim lijevim kotačem Grosjeana. Dvadeset minuta prije kraja treninga vozači su odrađivali simulaciju utrke.

U subotu ujutro na trećem slobodnom treningu, Ricciardo je nastavio s odličnom formom na ulicama Monaka, te je još jednom uspio postaviti najbrže vrijeme. S vremenom od 1:11.786 bio je samo 0.001 s brži od momčadskog kolege Verstappena koji je deset minuta prije kraja završio u ogradi. Nizozemac je u kompleksu bazena prednjim desnim kotačem dodirnuo barijeru i time slomio prednji desni ovjes, nakon čega nisu postojale šanse za svladavanjem šikane, te je Max preletio preko rubnjaka koji ga je lansirao u obližnju ogradu.

Kvalifikacije
Na početku prve kvalifikacijske runde koja je započela točno u 15:00 sati, gdje se temperatura staze popela na 49,8 °C, gotovo svi vozači su izašli su na stazu u prvih nekoliko minuta te na hypersoftu krenuli voziti svoje brze krugove. Jedini koji nisu odmah postavili vrijeme bili su vozači Renaulta i Max Verstappen na čijem bolidu se još uvijek radilo, te koji na kraju nije ni izašao na stazu jer njegov bolid nije bio spreman. Najbrži je ponovo bio Daniel Ricciardo, a u unutar sekunde zaostatka ostalo je još 13 vozača. Uz Verstappena ispali su još: Kevin Magnussen, Lance Stroll, Marcus Ericsson i Brendon Hartley koji je za Nicom Hülkenbergom na 15. mjestu kasnio tek nekoliko tisućinki.

U drugoj kvalifikacijskoj rundi jedini koji nisu izašli na najmekšoj komponenti bili su vozači Mercedesa, koji su izašli na ultrasoftu. No to im se nije isplatilo jer su nakon prvih brzih krugova ostali u zoni eliminacije, Lewis Hamilton tek jedanaesti, a Valtteri Bottas na 14. mjestu, pa su očekivano u drugi izlazak na stazu krenuli s hypersoftom. Ricciardo već je u prvom izlasku srušio rekord staze s vremenom 1:11.353, a iza njega desetinku je kasnio Sebastian Vettel. Hamilton je izbio na treće mjesto s 2 desetinke zaostatka za Ricciardom, dok je Bottas sa 6 desetinki zaostatka skočio na peto mjesto. Ispali su: Hülkenberg, Stoffel Vandoorne, Sergej Sirotkin, Charles Leclerc i Romain Grosjean. 

U trećoj kvalifikacijskoj rundi Ricciardo je nastavio gdje je stao – u prvom brzom krugu opet je srušiio rekord staze s vremenom 1:10.810. Iza sebe je ostavio Hamiltona za 4 i pol desetinke, dok je Kimi Räikkönen bio samo 5 tisućinki sporiji od Britanca. Vettel je bio posljednji vozač koji je postavio vrijeme, a uspio se ugurati između Hamiltona i Räikkönena, dok se u svom drugom pokušaju Vettel probio ispred Hamiltona s dvije deserinke ispred Britanca koji nije uspio popraviti svoje vrijeme. Ricciardo je pokušao popraviti vrijeme, no nije uspio, ali nije bilo ni potrebno jer ga nitko nije uspio nadmašiti, te je tako došao do svog drugog pole positiona u Formuli 1.

Utrka

Najbrža vremena treninga

Rezultati kvalifikacija

  – Romain Grosjean je dobio 3 mjesta kazne na gridu zbog uzrokovanja sudara na VN Španjolske.
  – Max Verstappen je dobio 5 mjesta kazne zbog promjene mjenjača.

Rezultati utrke

Zanimljivosti

Vozači
 7. pobjeda i 2. najbolja startna pozicija za Daniela Ricciarda.
 102. postolje za Sebastiana Vettela.
 122. postolje za Lewisa Hamiltona.

Konstruktori
 57. pobjeda i 59. najbolja startna pozicija za Red Bull.

Poredak nakon 6 od 21 utrke

Izvori

Vanjske poveznice

Monako-2018 
Monako